Lipka ist der Name von 

zehn Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Lipka (Powiat Złotowski) (Linde, Kreis Flatow/Pommern)
 Lipka (Szczytniki)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Lipka (Kolsko) (Lipke, Kreis Grünberg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Lipka (Brąszewice)
 Lipka (Stryków)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Lipka (Tomaszów Lubelski)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Lipka (Klembów)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Lipka (Dziadowa Kłoda) (Schönau, Kreis Oels/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Lipka (Sztum) (Lindenkrug, Kreis Stuhm/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lipka (Dolice) (Linde)

Orten in Tschechien
 Lipka, Ortsteil von Horní Bradlo, Okres Chrudim
 Lipka, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov
 Lipka, Ortsteil von Vimperk, Okres Prachatice
 Dolní Lipka, Ortsteil von Králíky, Okres Ústí nad Orlicí
 Horní Lipka, Ortsteil von Králíky, Okres Ústí nad Orlicí
 Prostřední Lipka, Ortsteil von Králíky, Okres Ústí nad Orlicí

Lipka ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lipka (1931–2010), deutscher Bratschist
 Andrea Lipka (* 1967), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Leonhard Lipka (1938–2019), deutscher Sprachwissenschaftler
 Ruth Schob-Lipka (1928–2011), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Wilhelm Lipka (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lipka-Tataren